Тхиатхьєн-Хюе (в'єт. Thừa Thiên-Huế) — провінція у центральній частині В'єтнаму.
 Хюе (в'єт. Huế) — місто у центральній частині В'єтнаму, адміністративний центр провінції Тхиатхьен-Хюе (в'єт. Thừa Thiên-Huế).
 Хюе (аеропорт) — в'єтнамський комерційний аеропорт, розташований на південь від колишньої столиці Центрального В'єтнаму міста Хюе.